STD — код добры Сан-Томе и Принсипи в стандарте ISO 4217
 STD (Sexually Transmitted Diseases) — заболевания, передающиеся половым путём
 STD (Sunbeam-Talbot-Darracq) — франко-британская промышленная группа
 std — пространствo имен стандартной библиотеки языка C++
 S.T.D. ( — доктор священного богословия), одна из учёных степеней доктора теологии (богословия) в США.